Allsvenskan 2008 var den 84. udgave af den svenske fodboldturnering  Allsvenskan  siden turneringen blev etableret i 1924. Turneringen blev afviklret imellem den 30. marts 2008 og 9. november 2008.

Tabel

Målscorer 

Fodbold i 2008
Sæsoner i Allsvenskan